Sauveterre ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Sauveterre (Gard) im Département Gard
Sauveterre (Gers) im Département Gers
Sauveterre (Lozère) im Département Lozère
Sauveterre (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
Sauveterre (Tarn) im Département Tarn
Sauveterre (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
Sauveterre-de-Béarn im Département Pyrénées-Atlantiques
Sauveterre-de-Comminges im Département Haute-Garonne
Sauveterre-de-Guyenne im Département Gironde
Sauveterre-de-Rouergue im Département Aveyron
Sauveterre-la-Lémance im Département Lot-et-Garonne
Sauveterre-Saint-Denis im Département Lot-et-Garonne